Schmädel oder Schmaedel ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter von Schmädel (1939–2019), deutscher Medizinsoziologe und Hochschullehrer
 Gustav Schmädel (vor 1878–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler, Sänger (Bass) und Opernregisseur
 Joseph von Schmaedel (1847–1923), deutscher Architekt und Schriftsteller
 Max von Schmaedel (1856–1939), deutscher Maler

Siehe auch:
 Schmadel